Бадминтон на Панамериканских играх 2015 года в Торонто прошёл с 11 по 16 июля в Маркем Пан Ам Центре. Медали разыгрывались в пяти дисциплинах. В соревнованиях приняло участие 84 спортсмена из 18 стран.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Микст

Место проведения

Ссылки 
 Бадминтон на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года 

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Бадминтон в Канаде